Узас — название рек:

 Узас (приток Мрассу) — в Кемеровской области.
 Узас (приток Чеки) — в Новосибирской области.